Hrvatska:
 Vučipolje (Hrvace), naselje u općini Hrvace
 Vučipolje (Gračac), naselje u općini Gračac

Bosna i Hercegovina:
 Vučipolje (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Vučipolje (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Vučipolje (krško polje), krško polje